Il cefalofo dalla fronte nera del Ruwenzori (Cephalophus rubidus ) è una rara specie di cefalofo. Alcuni autori lo ritengono una sottospecie del cefalofo dai fianchi rossi.

Descrizione
Pesa circa 15 kg ed è alto al garrese circa 45 cm. Ha un mantello rossiccio, più chiaro sul ventre e più scuro sul dorso. Presenta due brevi corna simili a monconi, lunghe circa 8 cm.

Distribuzione e habitat
Vive solamente sulla Catena del Ruwenzori, in territorio ugandese e, forse, nella Repubblica Democratica del Congo.

Si incontra nelle regioni sub-alpine, al di sopra dei 3000 m di quota.

Biologia
Poco conosciuto, si nutre di erbe e ha abitudini diurne.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni
 

Fauna africana
Bovidi
Taxa classificati da Oldfield Thomas